Франсуа II де Люксембург (; ум. 1553) — виконт де Мартиг, губернатор Савойи.

Сын Франсуа I де Люксембурга, виконта де Мартиг, и Луизы Савойской.

Унаследовал от матери значительные владения в землях Во и Шабле, но потерял Эвиан, Бельмон, Тернье и Веве в результате бернского завоевания в 1536. Пытался добиться реституции владений, обращаясь за поддержкой с своему троюродному брату королю Франциску I, а затем к Генриху II, союзникам швейцарцев. В 1547 бернское правительство согласилось вернуть Люксембургам владения Бельмон, Тернье и Веве на условиях принесения вассальной присяги.

Семья 

Жена: Шарлотта де Бросс, дочь Рене де Бросса, графа де Пантьевр, и Жанны де Коммин

Дети:

 Шарль де Люксембург-Мартиг (ум. 1553), виконт де Мартиг. Жена: Клод де Фуа (ум. 1545), дочь Оде де Фуа, виконта де Лотрека, и Шарлотты д'Альбре-Орваль
 Себастьен де Люксембург-Мартиг (ум. 1569), виконт де Мартиг, граф де Пентьевр. Жена (1556): Мария де Бокер (ум. 1613), дочь Жана де Бокера, сенешаля Пуату, и Гийоны де Брёй. 
 Мадлен де Люксембург. Муж (1463): Жорж де Ла Тремуй, барон де Руайан (ум. 1584)
 Филипп

Литература 

 Dessemontet O. Les Luxembourg-Martigues, seigneurs au Pays de Vaud 1487-1558 // Revue suisse d'histoire. Vol. 4 (1954), pp. 88—123

Дом Люксембург-Линьи